Сражение при Монтро — разгром Наполеоном 18 февраля 1814 года одного из корпусов Главной армии союзников под командованием кронпринца Вюртембергского.

Сражение произошло в ходе наступления Наполеона на Главную армию союзников. Главная армия под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга наступала на Париж вдоль реки Сены отдельными группировками. 17 февраля Наполеон атаковал и разбил при Мормане русский авангард графа Палена.
18 февраля вюртембергский корпус с двумя австрийскими дивизиями оказался прижатым к Сене превосходящей армией французов, сумел с большими потерями переправиться на левый берег, однако мост попал в руки французов.

Предыстория 
Из-за несогласованного наступления союзников на Париж в феврале 1814 года, Наполеону удалось в ходе так называемой 6-дневной войны разгромить Силезскую русско-прусскую армию под командованием прусского фельдмаршала Блюхера. Наполеон располагал 30 тыс. солдат против 50 тыс. солдат Блюхера, но сумел нанести концентрированные удары всей армией последовательно по отдельным русским и прусским корпусам. Армия Блюхера в течение 10—14 февраля потеряла в долине реки Марна треть солдат и была отброшена от Парижа в Шалон.

Армия Наполеона оказалась значительно севернее основных сил союзников, Главной армии (до 150 тыс.) под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга. Наполеон собирался выйти в тыл к Шварценбергу и, перерезав линии снабжения, принудить его к отступлению из Франции. Однако, чтобы спасти Силезскую армию от полного уничтожения, Главная армия двинулась из Труа на Париж вдоль Сены.

Наступление Шварценберга 
В ходе наступления корпуса Шварценберга оказались разбросаны на большом расстоянии.

14 февраля, в день сражения при Вошане, армия Шварценберга располагалась следующим образом: русские корпуса Витгенштейна в Ножане, баварский корпус Вреде в Бре, вюртембергский корпус кронпринца Вюртембергского в Монтро (на Сене), австрийские корпуса Колоредо и Гиулая двигались через Ионну (левый приток Сены) на Фонтенбло. Сильный резерв под командованием Барклая де Толли оставался в Труа. Атаман Платов с 3 тыс. казаков произвёл налёт на Фонтенбло, имея приказ освободить Папу римского, однако выяснилось, что Папу уже вывезли.

Приближение войск союзников и налёт казаков вызвали в Париже большой переполох. Наполеон срочно двинулся на спасение Парижа со всей гвардией и кавалерий, оставив корпуса Мортье, Мармона и Груши на Марне против Блюхера. Через два дня ускоренными маршами он соединился с корпусами своих маршалов Виктора, Макдональда и Удино.

Союзные войска растянулись по обоим берегам Сены. Наполеон, сосредоточив под рукой до 60 тысяч человек, двинулся с севера на юг на выдвинувшиеся к Парижу корпуса союзников. Узнав, что прямо перед ним находится авангард Витгенштейна под командованием графа Палена, Наполеон отдал приказ атаковать его.

17 февраля. Бой под Морманом 
Корпус маршала Виктора выступил ранним утром 17 февраля на Морман, где находился авангард Палена (3 тыс. пехоты, 1500 конных, при 14 орудиях). Генерал Жерар, находившийся в голове колонны, с одним батальоном с ходу ворвался в деревню. Подошедшие войска закрепили успех. Пален, застигнутый врасплох, потерял 3 тыс. солдат (из них 2100 пленными) и 11 орудий при отходе к Нанжи. Начальник гвардейской артиллерии Друо в упор картечью расстреливал отступающие колонны русских.

Сразу после разгрома русского авангарда Наполеон разделил армию и, не давая ни минуты на отдых, направил Удино к Ножану против Витгенштейна, Макдональда (12 тыс.) на Бре против Вреде, Виктора на Монтро против вюртембержцев. Ближайшим планом Наполеона являлся захват моста в Монтро, переправа на левый берег Сены и рассечение войск Шварценберга с последующим уничтожением союзных сил, выдвинувшихся ближе остальных к Парижу.
Макдональд и Удино должны были отвлечь внимание союзников от места нанесения основного удара.

Шварценберг, получив известия о разгроме части своих сил, приказал Вреде и Витгенштейну отступить за Сену, а вюртембержцам удержать плацдарм на правом берегу Сены в Монтро.

Корпус маршала Виктора в движении на Монтро столкнулся с медленно отступавшей баварской дивизией генерала Ламота. Баварцы потеряли 2500 солдат (из них 1500 пленными) и едва избежали полного разгрома, но французы потеряли много сил в двух сражениях за один день. Виктор решил дать ночной отдых войскам в нескольких километрах от Монтро.

Наполеон, узнав о задержке Виктора, разгневался и прислал в 3 часа утра приказ немедленно выдвигаться при любом состоянии войск. Наполеон послал также приказ Макдональду и Удино двигаться на Монтро, если переправы в Ножане и Бре останутся в руках противника.

Предложение перемирия 
Главнокомандующий союзными силами Шварценберг воспользовался удобным моментом, чтобы исполнить задачу австрийской дипломатии — заключить мир с Наполеоном на границах начала Французской революции. Пока Наполеону сопутствовал успех, союзники австрийцев согласились следовать в русле политики австрийского кабинета.

Вечером 17 февраля к Наполеону в Нанжи прибыл граф Парр с письмом Шварценберга. Наполеон принял письмо, пообещав дать ответ как-нибудь на отдыхе.

18 февраля. Ход сражения 

Наполеон, недовольный задержкой, отстранил маршала Виктора и назначил командиром его корпуса генерала Жерара. В 9 утра 18 февраля Жерар начал атаки высот, на которых вюртембержцы устроили сильную оборонительную позицию на высотах правого берега Сены, между деревнями Вилларон и С.-Мартин. Слабым местом позиции был путь отступления через единственный мост.

Под началом кронпринца Вюртембергского, кроме его корпуса, были также 2 австрийские дивизии. Всего его силы насчитывали 18 тысяч солдат. У французов было от 30 до 40 тыс. солдат.

Первая французская атака была проведена дивизиями Шато и Дюэма, генерал Шато был убит. Вторую атаку поддержали дивизия Пакто с кавалерией Пажоля, но также без успеха. Генерал Дёринг с двумя вюртембергскими батальонами предпринял неудачную штыковую контратаку и был отброшен резервом Жерара.

В это время прибыл Наполеон с подкреплениями. Он атаковал вюртембержцев 4 колоннами (18 тыс. солдат) при сильной поддержке артиллерии. Одновременно вдоль Сены пошёл в атаку на мост Жерар.

Кронпринц Вюртембергский принял решение отступить и переместил австрийскую дивизию Шефера в замок Сюрвиль для прикрытия переправы. Наполеон немедленно открыл артиллерийский огонь и послал кавалерию Пажоля для преследования отступающей армии. Вюртембержцы оказались в тяжёлом положении, приходилось отступать по единственному мосту, отбиваясь под артобстрелом от наседавшей кавалерии французов. Благодаря стойкости бригады Гогенлоэ удалось избежать полного разгрома и вывести большую часть войск.

Макдональду в деле против баварцев удалось захватить их артиллерийский парк, хотя Вреде благополучно ушёл за Сену.

Последствия сражения 
Когда Наполеон пересек мост в Монтро, он заметил окружающим: «Моё сердце бьётся спокойно. Я спас столицу своей империи.» Передают также другие его слова, что он ближе к Мюнхену, чем союзники к Парижу (намёк на перенос боевых действий на территорию союзников).

Французы потеряли 3 тысячи солдат в атаках при Монтро, союзники потеряли примерно те же 3 тыс. и ещё столько же пленными. Дэвид Чандлер оценивает потери союзников в 6 тысяч человек и 15 орудий, французы потеряли примерно 2,5 тысячи человек. Керсновский пишет, что кронпринц Вюртембергский потерял 5 тысяч человек и 25 орудий, а урон французов (учитывая также потери, понесённые при разгроме отряда Палена) составил около 3 тысяч человек. Безотосный исчисляет потери союзников в 4—6 тысяч человек, из которых свыше 3 тысяч взяты в плен. Убыль французов составила около 2,5 тысяч человек. 

Сразу после сражения Наполеон отозвал у своего министра иностранных дел Коленкура выданные ранее полномочия на заключение мирного договора в Шатильоне на любых условиях, лишь бы избежать захвата союзниками Парижа. Вторым письмом Наполеон отменил приказ Богарне об эвакуации французских войск из Италии в случае открытого перехода Мюрата на сторону союзников.

Наполеон хотел преследовать отступающего Шварценберга, но этому помешало отсутствие переправ через Сену. Единственный мост был в Монтро, остальные переправы союзники успели разрушить. Вскоре союзные войска отошли на позиции, предшествовавшие наступлению. Первое наступление на Париж провалилось.

23 февраля 1814 года Наполеон триумфально вернулся в Труа, который оставил 6 февраля после поражения при Ла-Ротьере.

Примечания

Литература 

 Edward Cust, Annals of the wars of the nineteenth century, 1863, pp. 197—200
 A. Alison, Lives of Lord Castlereagh, vol.2, 1861, pp. 298—304

 

Сражения Войны шестой коалиции
Сражения России
Сражения Австрии
Сражения Вюртемберга
Сражения Франции
Сражения во Франции
1814
18
Сражения 1814 года